Ziua ocupației sovietice se poate referi la:

 Ziua ocupației sovietice (Republica Moldova) (adoptată în 2010)
 Ziua ocupației sovietice (Georgia) (adoptată în 2011)
 Ziua ocupației Republicii Letonia sau Ziua ocupației sovietice a Letoniei

Dezambiguizare